Бидесхајм може бити:

 Бидесхајм (Ајфелкрајс Битбург-Прим), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Бидесхајм (Донерсбергкрајс), општина у округу Донерсберг, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.